Batan kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Batan, kommun, Aklan,

Indonesien
 Batan, Indonesien, by

Robotskapade Filippinernaförgreningar